Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1991 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Duńczyk Jan Oswald Pedersen.

Po raz kolejny nie zakwalifikowali się Polacy do Finału Światowego.

Eliminacje

Finał Światowy 
 31 sierpnia 1991 r. (sobota),  Göteborg – Stadion Ullevi

1991
1991 w sporcie żużlowym